Црква Светих апостола Петра и Павла може да буде:

Види још 
 Црква Светог Петра